De Grand Prix-wegrace van Catalonië 2020 was de negende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2020. De race werd verreden op 27 september 2020 op het Circuit de Barcelona-Catalunya nabij Montmeló, Spanje. De race stond oorspronkelijk gepland op 7 juni 2020, maar werd uitgesteld door de coronapandemie.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3 
Jaume Masiá en Celestino Vietti werden een positie teruggezet vanwege het overschrijden van de baanlimieten. Jeremy Alcoba kreeg een tijdstraf van zes seconden omdat hij twee long lap penalty's niet inloste.

Tussenstanden na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2020
Catalonië